Никола́й Никола́евич Палтышев (; 10 октября 1946 — 5 сентября 2021) — советский, украинский педагог. Народный учитель СССР (1987).

Биография 
Окончил Одесский технологический институт пищевой промышленности им. М. В. Ломоносова (1970) и Одесский педагогический университет имени К. Д. Ушинского (1976). Кандидат педагогических наук (1988). Доцент (1997).

 1970—1971 — младший научный сотрудник Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова
 1971—2000 — учитель физики ВПУ № 1 Одессы
 1987—1993 — заведующий лабораторией новых типов учебных учреждений (совместительство) (Москва. НИИ общей педагогики)
 1989—1991 — руководитель комитета по вопросам профессионального образования Верховного Совета СССР
 1993—2000 — заведующий кафедрой педагогики ОІУВ (совместительство) (Профессор)
 1997—1999 — советник по вопросам образования
 2000—2002 — заместитель директора по НВР свободной школы «АСТР»
 2002—2004 — заместитель директора по НМР частного лицея «Просвіта»
 2004—2005 — заместитель директора по НМР частного лицея «Элита»
 Учитель физики ОООШ № 45, НВК № 2. г. Южный (совместительство)
 Учитель физики ОООШ № 55.

Ввел в учебный процесс поэтапную систему обучения (1982), которая была распространена в учебных заведениях СССР, Японии, Франции, Германии, Кубы, Монголии. Первым в стране начал проводить уроки-спектакли с применением музыки, поэзии и живописи. Проводил показательные открытые уроки во всех республиках СССР, а также в Монголии, Вьетнаме, Японии, Германии, Франции, Кубе.

Автор 300 научно-методических работ, научно-практических публикаций, 11 книг. Среди них: «Секреты профтехпедагогики. Секрет учеников. Секрет учителя», «Педагогическая гармония», «Педагогическое мастерство и пути его постижения», «Открываю своё сердце коллегам», «Учить или научать — в чём разница?», «Педагогика понимания», «Педагогический катехизис для начинающего учителя». (Журналы: «Советская педагогика», «Народное образование», «Профессионально-техническое образование», «Физика в школе», «Наша школа», «Рідна школа». Газеты: «Учительская газета» «Комсомольская правда», «Правда», «Радянська освіта», «Освіта» «Завуч», «Початкова школа», «Одеські вісті», «Вечерняя газета».

Работал в Институте усовершенствования учителей. Прекрасно танцевал, так как в своё время окончил Одесскую балетную школу.

Разработал «Концепцию развития образования Одессы на 2000—2005 годы.

Делегат V собрания учителей СССР (1987), II Всеукраинского съезда работников образования (2001), Всесоюзного съезда работников народного образования (1988).

Педагогические достижения 
 С 1974 по 1996 год ученики Н. Палтышева — победители областных, республиканских и Всесоюзной олимпиад по физике.
 В 1980, 1983, 1988 годах кабинет физики — лучший в СССР.
 Каждый год (1982—1989) проводил более 300 открытых уроков, которые посетило около 30 000 учителей.

Научно-методические достижения 
 Напечатано более 300 научно-методических работ.
 Выступил более чем на 70 конференциях, съездах учителей, на Ассамблее ЮНЕСКО в Париже.
 Издано 11 книг и брошюр.

Гражданские достижения 
 1984—1988 — депутат Одесского областного совета
 1989—1991 — Народный депутат СССР, председатель подкомитета по профобразованию Верховного Совета СССР
 Советник ЦК КПСС по вопросам образования
 2007—2015 — научный консультант проекта Учителя-новаторы Украины

Награды и звания 
 1974 — Диплом І ступени — за разработку примерного кабинета физики (Казань, І научно-практическая конференция по НОП)
 1976 — Диплом ІІ ступени и Премия Академии Педагогических наук СССР — за разработку поэтапной системы обучения
 1982 — Отличник народного образования УССР
 1982, 1984, 1986 — Золотые и серебряные медали ВДНХ СССР и УССР.
 1984 — Медаль «За трудовую доблесть»
 1986 — Почётное отличие „Настольный знак за выдающиеся заслуги в развитии системы ПТО СССР“
 1987 — Народный учитель СССР
 1987 — Грамота Верховного Совета СССР
 1988 — Педагогическая премия „Учительской газеты“ (Москва)
 1989 — Орден Норвегии „За весомый вклад в развитие образования Норвегии“
 1991 — Педагогическая премия им. Н. К. Крупской
 Грамоты АПН СССР, Министерства образования СССР и Украины
 1996 — Почётное отличие Президента Украины „Серебряный крест“
 2006 — Медаль и Премия им. В. И. Вернадского
 2006 — Орден Православной церкви „Владимирской Пресвятой Богородицы“
 2006 — Грамоты Министерства образования и науки Украины и Академии педагогических наук Украины
 2007 — Золотая медаль им. К. Д. Ушинского АПН Украины
 2007 — Диплом издательства І сентября „ТОР учитель — 2007 Украины“
 2016 — Педагогический „Оскар“ Украины — Награда Всеукраинского педагогического журнала „Директор школы, лицея, гимназии“
 2017 — „Сеятель“ — Награда конкурса „Человек дела“ газеты „Вечерняя Одесса“
 2016 — Почётный доктор Национальной Академии педагогических наук Украины

О поэтапной системе обучения 
Палтышев Н. Н. — автор поэтапной системы обучения, которая была признана Академией педагогических наук СССР и Академией педагогических наук Украины.

О поэтапной системе обучения писали ученые-академики: Ю. К. Бабанский, М. М. Поташник (Труды Ю. К. Бабанского, Ж-л» Народное образование № 5,1989г), А. В. Усова (Ж-д «Фізика в школі»-1991г), В. Г. Розумовский (Ж-л «Фізика в школі», Б. С. Гершунский (Філософія освіти, 2000р),В. И. Паламарчук, В. Ф. Паламарчук (Українська педагогічна преса), и др.

О поэтапной системе обучения писали известные журналисты: М. Шанигина (Ж-л «Русская література за рубежом», «Професійно-технічна освіта», В. Волков «Учительская газета», Л. Графова «Комсомольская правда», В.Дуров «Учительская газета» и др.

Опыт работы был изучен Госкомитетом СССР и УССР по профтехобразованию, АПН СССР и предложен для распространения во все учебные учреждения СССР и Украины.

Для учителей был создан видеофильм «Моя система обучения» (Киевнаучфильм), слайды и плакаты с Поэтапной системой обучения (Госкомитет Украины по вопросам профессионально-технического образования).

Вышло большое количество телепередач на Всесоюзном и Всеукраинском телевидении, во всех Союзных республиках и в странах: Япония, Монголия, Куба.

Об опыте работы Н. Н. Палтышева было напечатано в энциклопедических изданиях: «В мире профессий» (Москва-1986 г.), «Педагогічний олімп Одещини»(Одеса, 2000р.), «Кто есть кто» (Одесса за 200 лет), «Профтехосвіта України. Україна ХХІ століття» (Київ, 2006р.).

Примечания 

Педагоги Украины
Педагоги СССР
Депутаты Одесского областного совета
Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)
Народные депутаты СССР от научных обществ
Кандидаты педагогических наук
Отличники народного образования Украинской ССР